Brooker (Florida), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Charlie Brooker (1971), Brits journalist
 Gary Brooker (1945–2022), Brits zanger